

Sigle 

Le sigle EC peut désigner :
 L'École centrale ;
 Économie et Commerce, nom d'une classe préparatoire aux grandes écoles françaises centrée sur les études commerciales ;
 élément de configuration dans une CMDB (Configuration Item en anglais) ;
 En commun, un parti politique français ;
 Entertainment Comics (EC Comics est le nom habituellement utilisé pour désigner l'ancien éditeur américain de comics) ;
  ; la nomenclature EC est la nomenclature internationale de classification numérique pour les enzymes ;
 ère commune ou ère chrétienne ;
 erg Chech, pour désigner les météorites découvertes dans cet erg du Sahara (exemple : EC 002) ;
 Eric Clapton ;
 escadron de chasse ;
 Euro-Cité, trains du réseau EuroCity (services internationaux européens diurnes de qualité, hors TGV). Les trains de nuit du même service appartiennent au réseau EN (Euro-Nuit).

Code 
 EC, Équateur
 selon la norme ISO 3166-1 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN (code alpha-2)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 domaine national de premier niveau) (.ec)
 EC, Espagne (code OACI)
 EC, OpenSkies (code AITA)
 EC, minuscule i accent grave « ì » (norme ISO/CEI 8859-1)
 EC, Eco, code de la Prochaine devise pour les pays membres de la CEDEAO, dont l'entrée en vigueur est pour le .

Symbole 
EC est le symbole :
 du nombre 236 dans le système hexadécimal ;
 de l'exacoulomb, une unité de charge électrique valant 10 coulombs.
 de la  découverte pendant la  d'une année (la  du mois de mars), selon la désignation provisoire des planètes mineures. EC désigne de même la  découverte pendant cette quinzaine ( ), EC la  ( ) Exemples : 2014 EC, , .

Notes et références 

Code